Murphy může znamenat:

 Murphy (příjmení) – anglické příjmení

sídla
 Murphy (Argentina)
 Murphy (Kalifornie)
 Murphy (Idaho)
 Murphy (Missouri)
 Murphy (Severní Karolína)
 Murphy (Texas)
 Murphy (Virginie)
 Murphy (Západní Virginie)

jiné významy
 Murphyho zákony
 Murphy Krvavá dáseň